Ohne jede Spur steht für
Flightplan – Ohne jede Spur, deutscher Thriller, 2005
Ohne jede Spur (2010), US-Thriller
Siehe auch:
 Schritte ohne Spur